

Храмцово — село, Вілейський район, Мінська область

Храмцово — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Храмцово — село, Слободо-Туринський район, Свердловська область

Див. також 
 Храмцовська